Смельча́к:
 Смельчак — человек, пренебрегающий опасностью при достижении поставленной цели.
 «Смельчак» — короткометражный фильм с Мэри Пикфорд, США, 1911.
 «Смельчак» — фильм, СССР, 1919.
 «Смельчак» — комплекс управляемого вооружения 1К113.

См. также 
 «Смельчак Келли» — фильм, Австралия, 1993.ю
 Смельчак () — персонаж вымышленной Вселенной Трансформеров